Чачуа — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Известные носители
 Чачуа, Акакий (род. 1969) — грузинский борец греко-римского стиля.
 Чачуа, Амбросий Анзорович (род. 1994) — украинский футболист.
 Чачуа, Леван Гулатович (род. 1981) — грузинский футболист.
 Чачуа, Шура Теймуразовна (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.

См. также